Copa CEV de Voleibol Masculino
 Copa CEV de Voleibol Feminino